Шринагар:

 Шринагар — город в Индии, столица штата Джамму и Кашмир.
 Шринагар — округ в индийском штате Джамму и Кашмир, в регионе Кашмир.
 Шринагар — город в индийском штате Уттаракханд в округе Паури-Гархвал.
 Шринагар — город в Бангладеш.
 Шринагар — подокруг в Бангладеш.